Austria:
 Kühbach – rzeka, dopływ Glan

Niemcy:
 Kühbach – dzielnica Landau an der Isar
 Kühbach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aichach-Friedberg
 Kühbach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aichach-Friedberg

Zobacz też:
 Kuhbach